Алексе́й Алексе́евич Збру́ев (1799—1832) — русский  и , ученик Николая Ивановича Уткина.

Биография 
Во время обучения в Московском коммерческом училище Алексей Збруев показал большие успехи в рисовании и по окончании его был принят на стипендию российской императрицы Марии Фёдоровны казённым пенсионером в Императорскую Академию художеств Санкт-Петербурга, в класс гравирования. Но так как из-за юного возраста он не мог быть принят воспитанником, то был, 22 марта 1819 года, зачислен в число оставляемых при Академии для усовершенствования.

В 1823 году за третной экзамен Алексей Алексеевич Збруев получил свою первую награду — серебряную медаль 2-го достоинства.

В 1824 году ему было поручено выгравировать Божию Матерь с картины профессора Егорова; за эту работу он был награжден аттестатом 2-й степени; в следующем 1825 году им была получена серебряная медаль 1-го достоинства, а через два года за эстамп, «выгравированный им грабштиком с картины Леонардо да Винчи, представляющей Иродиаду, держащую на блюде главу Иоанна Крестителя», получил золотую медаль 2-го достоинства. Этот эстамп был на академической выставке 1827 года, причём критики находили, что он «весьма удачно выполнен, особенно в отделке лица Иродиады много мягкости и приятности. Колорит в подлинной картине очень темен, но молодой художник сделал все, что мог, для избежания однотонности». Эстамп этот был посвящен А. Збруевым своей покровительнице, императрице Марии Фёдоровне.

Начатая так блестяще карьера художника по неизвестным причинам прервалась; Алексей Алексеевич Збруев не выступил конкурентом на первую золотую медаль, а вышел из Императорской Академии и переехал в город Москву, где стал работать в качестве учителя рисования; там он и умер — по словам Иордана — от холеры в 1832 году.

Сведения о смерти А. А. Збруева в 1932 году, изложенные в «Подробном словаре русских граверов XVI—XIX вв.» Ровинского Д. А.(стр. 241) и других источниках, недостоверны. Фактически он прожил еще 15 лет и, в чине титулярного советника, скончался 5 октября 1847 года. Этим чином он выслужил дворянство для себя и своих потомков. Похоронен на Даниловском кладбище в Москве, о чем указано в справочнике «Московский некрополь», изданном в 1907 году (том 1, стр. 467); могила утрачена.

Некоторые сохранившиеся до нашего времени работы А. А. Збруева находятся в запасниках московских музеев:

 Государственная Третьяковская галерея: рисунки «Бабушка и внуки» 1820 г., «Обручение Марии» 1820 г., «Милосердие римлянки» 1822 г.
 Государственный исторический музей: «Портрет А. И. Герцена», 1830-е гг. (холст, масло).

Из других работ Збруева наиболее известна гравюра рисунка А. Нотбека «Татьяна с письмом» в «Невском Альманахе» за 1829 год, по поводу которой князь Пётр Андреевич Вяземский писал поэту Александру Сергеевичу Пушкину следующее: «Какова твоя Татьяна пьяная в „Невском альманахе“ с титькою навыкате и с пупком, который сквозит из-под рубашки? Если видаешь Аладьина (хотя на блинной неделе), скажи ему, чтобы он мне прислал свой „Невский альманах“ в Пензу: мне хочется вводить им в краску наших пензенских барышень. В Москве твоя Татьяна всех пугала». Сам Пушкин также отозвался на иллюстрацию к отрывку «Евгения Онегина» весьма хлёсткой эпиграммой:

По мнению П. Н. Столпянского, рисунок А. В. Нотбека не может быть назван художественным, но участие А. А. Збруева, выразившееся хотя бы в гравировании рисунка для «Невского Альманаха», до известной степени свидетельствует, что он уже пользовался славою гравёра и успел завязать связи среди лучших литераторов того времени.

Примечания

Литература 
 «Переписка Пушкина» (акад. изд., том II, страница 85).
 Петров П. Н., «Материалы для истории Академии Художеств», т. II, стр. 172, 188, 190, 207, 214.
 Ровинский Д. А., «Словарь граверов», стр. 241.

Выпускники Московского коммерческого училища
Выпускники Императорской Академии художеств
Умершие от холеры
Похороненные на Даниловском кладбище, чьи могилы утрачены